Die Spielzeit 2008/2009 war die 62. reguläre Austragung der zweitklassigen Schweizer National League B. Schweizer NLB-Meister wurde zum fünften Mal in der Klubgeschichte der HC Lausanne. Aus der 1. Liga war mangels Interesse keine Mannschaft in die Nationalliga B aufgestiegen.

Teilnehmer 
Die Zielgrösse von 14 Mannschaften konnte nicht erreicht werden, da sich der EHC Chur und HC Martigny vom professionellen Eishockey zurückzogen. Die NLB 2008/09 wurde mit elf Teams ausgespielt. Zusätzlich bestritt jede Mannschaft wie in den Vorjahren ein Heimspiel gegen die Schweizer U20-Eishockeynationalmannschaft.

Damit gehörten der zweiten Spielklasse in der Spielzeit 2008/09 folgende zwölf Mannschaften an:

Modus 
Gespielt wurden von den elf Teams zwei Doppelrunden zu je 20 Spielen, sowie ein Spiel gegen die Schweizer U20-Nationalmannschaft. Danach trugen die sieben besten Mannschaften eine einfache Platzierungsrunde um den Tabellenrang nach der Qualifikation aus (zusätzliche sechs Spiele). In der Hoffnungsrunde ermittelten die weiteren vier Mannschaften den letzten Playoff-Teilnehmer. Die besten acht Mannschaften nach den 47 Qualifikationsspielen konkurrierten um den Schweizer B-Meister im Play-off-Stil, wobei die ersten vier Teams der Tabelle sich einen Viertelfinalgegner aussuchen durften.

Viertelfinal, Halbfinal und Final wurden jeweils nach dem Modus Best-of-Seven gespielt. Der Gewinner des Finals spielte gegen den Verlierer der NLA-Play-Outs eine Relegation im Modus Best-of-Seven aus. Für die Mannschaften die die Playoffs verpassten, war die Saison frühzeitig beendet, da keine Relegationsspiele zwischen NLB und 1. Liga ausgetragen wurden.

Vorrunde

Tabelle Hauptrunde

Tabelle Platzierungsrunde

Tabelle Hoffnungsrunde

Beste Scorer 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

Play-Offs 
Seit 2007 dürfen für den Viertelfinal die vier bestklassierten Clubs der Reihe nach einen Gegner aus den Plätzen fünf bis acht der Tabelle wählen. Das Auswahlverfahren fand am 4. Februar 2009 in Lausanne statt und resultierte in folgenden Viertelfinal-Paarungen: HC Lausanne − HC Thurgau, EHC Visp − EHC Olten, HC La Chaux-de-Fonds − SC Langenthal und HC Ajoie − HC Sierre.

Turnierbaum

Viertelfinal

Lausanne HC - HC Thurgau 4:2 
10.02.2009 LHC-HCT 1:2 n. V. (1:0;0:1;0:0;0:1)
13.02.2009 HCT-LHC 4:3 n. P. (0:0;2:1;1:2;1:0)
15.02.2009 LHC-HCT 5:1 (3:0;1:1;1:0)
17.02.2009 HCT-LHC 3:5 (1:2;0:2;2:1)
20.02.2009 LHC-HCT 2:1 (0:1;2:0;0:0)
22.02.2009 HCT-LHC 3:4 (0:1;1:1;2:2)

EHC Visp - EHC Olten 4:1 
10.02.2009 EHCV-EHCO 4:2 (0:0;2:0;2:2)
13.02.2009 EHCO-EHCV 7:2 (0:1;3:1;4:0)
15.02.2009 EHCV-EHCO 6:3 (2:1;2:0;2:2)
17.02.2009 EHCO-EHCV 2:3 (0:1;2:1;0:1)
20.02.2009 EHCV-EHCO 7:4 (4:1;1:1;2:2)

HC La Chaux-de-Fonds - SC Langenthal 4:1 
10.02.2009 HCC-SCL 3:0 (0:0;2:0;1:0)
13.02.2009 SCL-HCC 1:4 (1:2;0:0;0:2)
15.02.2009 HCC-SCL 4:0 (2:0;1:0;1:0)
17.02.2009 SCL-HCC 6:3 (4:1;2:1;0:1)
20.02.2009 HCC-SCL 6:5 n. P. (1:0;4:3;0:2;1:0)

HC Ajoie - HC Sierre-Anniviers 4:2 
10.02.2009 HCA-HCS 4:1 (0:1;3:0;1:0)
13.02.2009 HCS-HCA 1:5 (0:2;1:2;0:1)
15.02.2009 HCA-HCS 4:7 (1:1;0:2;3:4)
17.02.2009 HCS-HCA 2:1 n. V. (0:1;1:0;0:0;1:0)
20.02.2009 HCA-HCS 5:1 (1:1;0:0;4:0)
22.02.2009 HCS-HCA 3:4 (1:1;1:2;1:1)

Halbfinal

Lausanne HC - HC Ajoie 4:0 
27.02.2009 LHC-HCA 5:4 n. V. (1:1;3:2;0:1;1:0)
01.03.2009 HCA-LHC 1:6 (0:1;1:2;0:3)
03.03.2009 LHC-HCA 5:1 (2:0;1:1;2:0)
06.03.2009 HCA-LHC 2:6 (0:1;2:4;0:1)

EHC Visp - HC La Chaux-de-Fonds 0:4 
27.02.2009 EHCV-HCC 5:6 n. V. (3:2;2:3;0:0;0:1)
15.02.2009 HCC-EHCV 4:2 (2:0;2:1;0:1)
17.02.2009 EHCV-HCC 4:6 (2:0;2:6;0:0)
20.02.2009 HCC-EHCV 6:2 (2:1;2:0;2:1)

Final

Lausanne HC - HC La Chaux-de-Fonds 4:2 
15.03.2009 LHC-HCC 3:2 (2:0;0:1;1:1)
17.03.2009 HCC-LHC 5:1 (1:0;1:0;3:1)
20.03.2009 LHC-HCC 3:4 (1:1;1:2;1:1)
22.03.2009 HCC-LHC 3:5 (0:1;1:3;2:1)
24.03.2009 LHC-HCC 5:3 (2:1;0:2;3:0)
27.03.2009 HCC-LHC 2:4 (0:3;2:0;0:1)

Weblinks 
 National League B bei nationalleague.ch

B2008
Eishockeysaison 2008/09